Thomas de Grey kan syfta på bland andra:

* Thomas de Grey, 2:e baron Walsingham (1748-1818), brittisk peer
 Thomas de Grey, 2:e earl de Grey (1781-1859), brittisk statsman
 Thomas de Grey, 4:e baron Walsingham (1788–1839), brittisk peer
 Thomas de Grey, 5:e baron Walsingham (1804–1870), brittisk peer
 Thomas de Grey, 6:e baron Walsingham (1843-1919), brittisk politiker och amatörentomolog

Se även 

 Thomas Grey